Foppe de Haan, Nederlandse voetbaltrainer.
Foppe de Klopgeest, de Nederlandse vertaling van een personage uit de Harry Potterreeks.